Среди множества школ сохранились только школы направлений Тхеравада, Махаяна и Ваджраяна (в соединении с Махаяной).

Ранние школы буддизма (никая) 

 Стхавиравада — «учение старейшин», хаймавата — «гималайские»
 Вибхаджьявада (образовалась до 240 до н.э. и во время правления царя Ашоки) — «учение об анализе»,
 Тхеравада (около 240 до н.э.), считается продолжением Стхавиравады и Вибхаджьявады
 Абхаягиривада
 
 Джетавания
 Махишасака (V век до н. э.) — «устроители земли»
 Кашьяпия (вторая половина III век до н. э.) — «последователи Кашьяпы», также суваршика «последователи Суварши»
 Дхармагуптака (III век до н. э.) — «последователи Дхармагупты» или «защитники Дхармы»
 Пудгалавада (около 280 до н.э.) — «учение о пудгале»
 Ватсипутрия (во время правления царя Ашоки) — после раскола во второй половине II век до н. э. стала называться Самматия — «те, которые живут в согласии»
 Дхармоттария (начало III век до н. э.) — «последователи Дхармоттары»
 Бхадраяния (вторая половина II век до н. э.) — «те, кто следуют по пути Бхадры»
 Шаннагарика (вторая половина II век до н. э.) — «из шести городов» (также Сандагирия — «из дремучего леса»)
 Авантака
 Сарвастивада (около 237 до н.э.) — «учение о том, что всё существует» (также Вайбхашика — «последователи Комментария»)
 Непальские вайбхашики
 Вайбхашики из восточной Индии
 Вайбхашики из центральной Индии
 Кашмирские вайбхашики
 -вайбхашики
 Бахирдешака — «иноземные учители» (также пашчатия — «живущие к западу от Кашмира», гандхарские вабхашики)
 Муласарвастивада (III — IV век) — «коренная Сарвастивада»
 Шабдика — «[последователи учения] о слове»
 Саутрантика (примерно 50 до н.э. — 100) — «опирающиеся на сутры», также санкрантивада «учение о переходе», тамрашатия «одетые в платья медного цвета», дарштантика «использующие примеры»:
Среди саутрантиков выделялись различные течения:
 По признаваемому авторитету:
 Агаманусарино-саутрантика (последователи писаний Абхидхармы)
 Ньяянусарино-саутрантика (последователи семи логических трактатов Дхармакирти)
 По отношению к воспринимаемому:
 Зунзин джаннямпа (gZung ‘dzin grang mnyam pa, «равное количество объектов и субъектов»)
 Гон(г)а чецальва (sGo nga phyed tshal ba, «половинка яйца»)
 Нацог нимэпа (sNa tshogs gnyis med pa, «недвойственность многообразий»)
 Махасангхика (около 380 до н.э.) — «большая община»
 Мадхьядешика
 Экавьявахарика (во время правления царя Ашоки) — «те, чья практика [даёт результаты] в одно [мгновение]»
 Локоттаравада (III век до н. э. — «учение о том, что за пределами мира»
 Гокулика (во время правления царя Ашоки) — «из рода быка», также куккулакатха — «рассуждение о горячем пепле»
 Бахушрутия (конец III века до н. э.) — «те, кто много слышал»
 Праджняптивада (конец III века до н. э.) — «учение о том, что [все вещи суть лишь] названия»
 Чайтика (середина I века до н. э.) — «[поселившиеся на горе] с чайтьей»
 Андхака — «из Андхры»
 Апарашайла — «с западной горы»
 Уттарашайла, Пурвашайла — «с восточной горы»
 Раджагирия — «из Раджагрихи»
 Сиддхартхика
 Апарараджагирика (Ваджирия)

Влияние ранних школ на поздние:
Раздел Виная школы Дхармагуптака используют школы Винаи:
 Китайская Люй-цзун
 Наньшань-цзун (в доктринальном плане опирается на учение Йогачары. В XI в. Юаньчжао предпринял усилия к совмещению канонов Тяньтай и Люй и составил комментарий на труды Даосюаня для адептов Тяньтай)
 Корейская  (Кеюль, Намсан)
 Японская Риссю: Тосёдайдзи-ха
 Сянбу-цзун (Сыфэньлюй-цзун) (опиралась на учение школы Чэнши)
 Дунта-цзун (опиралась на учение Сарвастивады)
Кроме того, в китайском каноне содержатся уставы Винаи школ Сарвастивада, Муласарвастивада, Махищасака, Махасангхика, Кашьяпия, Самматия

Другие влияния на поздние школы:
 Китайско-корейско-японская школа  (-чонъ, Дзёдзицу-сю) (сатьясиддхи/таттвасиддхи) считается ответвлением школ Саутрантика, Дхармагуптака или Бахушрутия (поглощена школами Саньлунь и Фасян).
 Китайская школа [старая] -цзун (абхидхарма) основывалась на толковании абхидхармических текстов школы Сарвастивада
 Китайско-корейско-японская -цзун (кор. Куса-чонъ, яп. Куся-сю:) (коша) или новая питань-цзун (абхидхарма) считается ответвлением школы Сарвастивада/Саутрантика (является субтрадицией школы Фасян/Хоссо).
На китайский язык переведены также абхидхармические трактаты Дхармагуптаки и Самматии; в китайский канон вошли сутры Дхармагуптаки, Сарвастивады, Махасангхики и Кашьяпии.
Все тибетские и монгольские монахи следуют винае Муласарвастивады, известна была в Тибете и «Пратимокша-сутра» локоттарвадинов и экавьявахариков. В тибетских монастырях изучается Абхидхарма-коша Васубандху, а в состав канона вошли сутры Муласарвастивады и в небольшом количестве — Тхеравады.

Тхеравада 
Различные школы Тхеравады связаны с комментаторскими традициями на палийский канон или со специфической практикой. Возможна существенная разница в интерпретации правил винайи.

 Бангладеш:
 
 
 Бирма:
 
 Випассана учителя Махаси Саядо и линии учеников — У Ба Кхин, Гоенка, :en:Insight Meditation Society
 
 
 
 Вейлувун никая
 Дхаммавинаянулома Муладвая никая
 Дхаммаютика-никая Махайин
 Ганавимут Гадо
 Анаукчаунг Двая
 Шри Ланка:
 
 Ватуравила (Махавихара Вамшика Шьямопали Васанав-никай)
 Малватта
 Асгирия
 
 Кандубода (или Шведжин Никай)
 Тапована (или Кальянавамса)
 Амарапура Сирисаддхаммаванса Маха Никая
 Амарапура Мулавамсика Никая
 Ударата Амарапура Никая
 Амарапура Сабарагаму Саддхамма Никая
 Саддхамма Юттхика (Матара) Никая
 Дадалу Парампараятта Амарапура Никая
 Амарапура Мраммавансабхидхаджа
 Амарапура Ваджираванса Никая
 Сабарагаму Саддхаммаванса Никая
 Амарапура Арияванса Саддхамма Юттика Никая
 Джулагандхи Никая
 Ударата Амарапура Самагри Сангха Сабхава
 Ува Амарапура Никая
 Амарапура Сри Дхаммаракшита Никая
 Удукинда Амарапура Никая
 Самбуддха Сасанодая Сангха Сабхава
 Амарапура Маха Никая
 Сри Кальяниванса Никая
 
  (Галдува)
 Делдува
 Таиланд

 
 
  (камматтхана) (лесные монахи есть в обеих никаях)
 
Суан Моккх
 Лаос
 
 
 Камбоджа
 
 
 Индия
 
 , Наваяна (Тхеравада с элементами Махаяны и Ваджраяны) (см. Амбедкар, Бхимрао Рамджи)
 Вьетнам
 Джетавана-вихара (Kỳ Viên Tự)
 
  (Тхеравада с элементами Махаяны и Ваджраяны)

Махаяна 
 Мадхъямака
 Мадхьямака-рангтонг (свабхавашунья, нихсвабхававада)
 Прасангака (воззрения Гэлуг, Дрикунг Кагью, большинства сакьяпинских и части кармапинских лам)
 Сватантрика
 Саутрантика-мадхьямака-сватантрика
 Йогачара-мадхьямака-сватантрика
 Мадхьямака-жентонг (парабхава-шунья) (Маха-Мадхьямака, Парамартха-Читтаматра) (воззрение Ньингма, части сакьяпинских и большинства кармапинских лам, Другпа Кагью, Шангпа Кагью, Джонанг, Римэ)
 Сутрический женьтонг ( из школы Сакья, опирается на «десять сутр Татхагатагарбхи» и пять книг Майтреянатхи-Асанги)
 Тантрический женьтонг (опирается на Калачакра-тантру, объединён  из школы Джонанг с сутрическим)
 Детонг
 Саньлунь -цзун («школа трёх трактатов»)
 Санрон -сю:— японский вариант (поглощена школой Тэндай)
 -чонъ — корейский вариант
  («дхатувада») (см. Татхагатагарбха)
 Йогачара (Виджнянавада, Читтаматра)
 По отношению к воспринимаемому:
 Сакаравада (тиб. Намдэнпа)
 Зунзин джаннямпа (gZung -‘dzin grang-mnyam-pa, «равное количество объектов и субъектов»)
 Гон(г)а чецальва (sGo-nga phyed-tshal-ba, «половинка яйца»)
 Нацог нимэпа (sNa-tshogs gnyis-med-pa, «недвойственность многообразий»)
 Ниракаравада (Анакаравада, тиб. Намцзунпа)
 Дижи Намцзунпа
 Диме Намцзунпа
 По признаваемому авторитету:
 Агаманусарино-виджнянавада (последователи пяти трактататов Асанги-Майтреянатхи)
 Ньяянусарино-виджнянавада (последователи семи логических трактатов Дхармакирти)
 Региональные варианты:
 Вэйши-цзун (виджняптиматра, «школа только-сознания», также Фасян-цзун (дхармалакшана), цыэнь-цзун; учёный Оуян Цзинъу считал Вэйши и Фасян разными школами) (сакаравада)
 Субтрадиция Куйцзи (главная линия)
 Субтрадиция Юаньцэ () (ниракаравада)
 Синь вэйши лунь («новая йогачара»)
 Цзюйшэ-цзун — см. выше
 -чон (Юсик, Чаын) — корейский вариант
 Хоссо:-сю: — японский вариант
 Куся-сю: — см. выше
  (См. Сётоку, Хорю-дзи)
 Кита-Хоссо:-сю:
 -цзун (дашабхумика):
 Северное направление (влилось в школу Фасян)
 Южное направление (поглощено школой Хуаянь)
  (самграха) (слилась со школой Фасян) (ниракаравада))
 -сю: — японский вариант
 Хуаянь-цзун (Юаньжун-цзун) (аватамсака)
  (влилась в Байлянь-цзун)
 Хваом-чон (Вŏн-юнъ) — корейский вариант
 Тэхан пульгё Вонхё-чонъ ( (дхармата), Хэдонъ, Чунъдо) — корейская школа
 Чонхва
 Кэгон -сю: — японский вариант (заимствовала элементы Ваджраяны)

Чань / Дзэн / Сон / Тхиен (дхьяна):
 Винитаручи (Тинидалыути) — вьетнамская школа, основанная учеником третьего патриарха Сэнцаня
  — корейская школа, основанная учеником четвёртого патриарха Даосиня Помнаном, влилась в школу Чоге
  (яп. Годзу) (гошринга) — школа, основанная учеником четвёртого патриарха Даосиня, придерживалась воззрения Мадхьямаки

 Школы, основанные учениками пятого патриарха Хунжэня:
 Школа Чжишэня, придерживалась взглядов Виджнянавады
 Школа Лаоланя, придерживалась взглядов Виджнянавады
 Школа Сюаньши, придерживалась взглядов Виджнянавады
 Северная школа (, Бэй-цзун (яп. Хоку-сю:)) — основана Шэньсю, придерживалась взглядов Виджнянавады
 Южная школа (Нань-цзун) — основана Хуэйнэном, придерживалась взглядов  (см. Татхагатагарбха)
 -цзун (сычуаньский чань)
 Школа Хэшана Махаяны (, ) (учения сохранились в кхамской линии Дзогчена)
 Цаоси-бэй-цзун, -цзун
 Цаоси-нань-цзун (曹溪南宗)
 , Цинъюань
 Цаодун-цзун
 Сото-сю — японский вариант
 До: гэн-ха (линия Ванси)
 Линия Эйхэйдзи
 Линия Сэнъэ и Кё: го:
 Линия 
 Хо: ко:-ха (линия )
 Линия 
 
 :en:White Plum Asanga
 -ха
 То: рё:-ха (東陵派)
 Прогрессивный союз школы Сото
 
 Кю: сай-кё: (救世教)
 Хо: о:-кё: (法王教)
  — корейская школа, влилась в школу Чоге
  — вьетнамский вариант
  (яп. Уммон-сю:, поглощена школой Риндзай)
 
  (поглощена школой Линьцзи) (яп. Хо: гэн-сю:)
  
 Линьцзи
  (яп. О:рю:)
  (яп. Ё:ги)
 Хуцю (яп. Кукю)
 Дахуэй
  — японская школа, поглощена традицией Сото Догэна

 Фо Гуан Шань (синтез Чань, Цзинту, Чжэньянь. При ассоциации существует Фонд развития буддизма тхеравады, представлены различные школы тибетского буддизма)
 Риндзай — японский вариант
 Риндзай-сю Гэндзю:-ха
 Риндзай-сю Мёсиндзи-ха
 
 Сэнко:-ха (-ха) (линия О:-рю:, см. выше)
 Ё:ги-ха (см. выше Янци-пай)
 Сё: ити-ха (Тофукудзи-ха)
 -ха (-ха)
 Хо: кай-ха (法海派)
 -ха
 линия Гэттана (月菴宗光)
 линия 
 Готтан-ха
 -ха
 Сэйкан-ха (西礀派)
 Мугаку-ха (-ха)
 Кё: до:-ха (鏡堂派)
 Иссан-ха (Нандзэндзи-ха)
 Косэн-ха (古先派)
 Буцуэ-ха (仏慧派)
 -ха
 Сэйсэцу-ха (清拙派)
 -ха
 -ха
 -ха
 -ха
 Бэцудэн-ха (別伝派)
 -ха
 Дайтокудзи-ха
 -ха
 -ха
 -ха
 -ха
 -ха
 -ха
 -ха
 Обаку-сю: — японская школа
 Фукэ-сю: (-ха) — японская школа
 -тонг — вьетнамский вариант
 Лиеу Куан (Liễu Quán)
 ветвь Ты Хиеу
 :en:Order of Interbeing (Dòng tu Tiếp Hiện) (Тхиен, Тхеравада, Хуаянь)
 Имдже-джон — корейский вариант
 Во Нгон Тхонга школа — вьетнамская
 -цзун (поглощена школой Линьцзи) (яп. Игё:)
 
 Корейские школы (влились в школу Чоге):
 
 
 
 
 
 
 
 Сёицу-ха (содержит элементы Ваджраяны)
 Хатто-ха (содержит элементы Ваджраяны)
  — корейский орден (объединяет ветви Линьцзи и Цаодун)
  — корейский орден
 Кван Ым Сŏн чонъ хве — международная школа, основанная корейским мастером Сун Саном
 Вон-джонъ — корейский орден
 Вонбульгё — корейская школа необуддизма

Буддизм Чистой Земли (амидаизм, амитоизм):
 
 Байлянь-цзун — синкретическая школа
  — вьетнамский вариант
  — корейский вариант
 Дзёдо-сю — японский вариант
 Тиндзэй-ха (鎮西派)
 Нисияма-ха (西山派)
 
 Дзё: до-сю: Сэйдзан Дзэнриндзи-ха
 
  (элементы Ваджраяны)
 
 Тайма-ха
 -ха
 
 Окутани-ха
 Рокудзё:-ха
 Сидзё:-ха
 Кайи-ха
 Рё: дзэн-ха
 Кокуа-ха
 Ития-ха
 Тэндо:-ха
 Гоэдо:-ха
 
 Син-буддизм:
 Дзёдо-синсю
 
  — японская синкретическая религия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Син-сю: -ха
 Гэнсисин-сю: (原始眞宗)
 
 
 
 
 Дзё: до-синсю: До: бо: кё: дан (真宗北本願寺派)
 Дзё: до-синсинсю: Дзё: ко: дзи-ха (淨土真信宗浄光寺派)
 
 Гуган-синсю:
 
 
 
 Буккё:-синсю: (仏教真宗)
  (направление в школе Тэндай, см. ниже)
  (направление в Сингон, см. ниже)
  (нирвана)— поглощена школой Тяньтай
 -чонъ (Сихын) — корейский вариант
 Тяньтай-цзун (школа Лотосовой сутры)
 Шаньцзя (山家)
 Шаньвай (山外)
 -тонг — вьетнамский вариант
 -чон — корейский вариант
 Чхŏнтхэ соджа чонъ ()
 Чхŏнтхэ пŏпса чонъ()
 Тэхан пульгё Пŏпхва чонъ
 Пурип
 Ильсон
 Тэндай-сю: — японский вариант, содержит элементы Ваджраяны
 Эсин-рю: (恵心流) → Кава-рю: («речное направление»)
 Хо: тибо:-рю:
 Сугиу-рю:
 Гё: сэнбо:-рю:
 Цутимикадо-мондзэки-рю:
 Данна-рю: (檀那流) → Тани-рю: («равнинное направление»)
 Эко: бо:-рю:
 Бисямондо:-рю:
 Тикуринбо:-рю:
 Инокума-рю:
  («горная ветвь»)
 Дзикаку-дайси-рю:
  («храмовая ветвь»)
 Тисё:-дайси-рю:
 Мии-рю:
 Хо: ман-рю:
 Хондзан-сюгэндо:-сю:
 
 Ва-сю
 Сё: каннон-сю:
 Кимпусэн Сюгэн хон-сю:
 Мё: гэн-сю: (妙見宗)
 Союз за реформу школы Тэндай
 Анраку-рицу (Анраку-ха 安楽流)
 Саммай-рю:
 Ано:-рю:
 Санно:-синто: — синкретическое движение, объединявшее синто, Тэндай и даосизм
 
 
 Нитирэнизм:
 Нитирэн-сю
  (почитание всей Лотосовой сутры)
 Минобу- (-монрю:)
 Ниппондзан Мёходзи
 
 Движения, вышедшие из Рэй ю кай (:ja:霊友会系教団):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Хама-ха (-монрю:)
 -монрю: (-монрю:, )
  (-монрю:)
  (-монрю:, Хонгэ-сё: сю:)
  (Цудэра-ха, Фудо: си-ха)
  (Хисаси-ха, До: си-ха)
  (Киото)
  (-монрю: (日静門流))
  (-монрю: (日常門流))
  (упор на второй и шестнадцатой главах Лотосовой сутры)
 Сяка хомбуцу рон (изначальный Будда — Шакьямуни):
 -ха (выделилась из Нитидзё: -монрю: (日常門流))
  (Нитирэн-сю: -ха)
 
  (Нитирэн-сю: Хаппон-ха, -монрю:) (выделилась из Нитидзо:-монрю:)
 
 
 
 
 
 
  (Хоммё:-хоккэ-сю: , -монрю:, Нитирэн-сю: -ха) (выделилась из Нитидзо:-монрю:)
  (-монрю:, Нитирэн-сю: -ха) (выделилась из Нитидзё: -монрю: (日静門流))
 Нитирэн хомбуцу рон (изначальный Будда — Нитирэн):  (Ко: мон-ха, , -монрю:)
 -ха (-монрю:)
  (-монрю:, -ха, Нитирэн-сю: Фудзи-ха)
 
 
 Сока Гаккай
 Сё: бо: Хоккэ-сю: (正法法華宗) (главный храм — )
 
 --рё: дзан-ха (-монрю:)
 
  (-монрю:, Дансё-ха)
 Хоккэ-сю: Ко:-монрю: (-ха, -монрю:)
  (-ха, Ё:сан-ха, -монрю:)
 Прогрессивный союз школы Нитирэн
 
 
 Хоккэ-Нитирэн-сю: (法華日蓮宗) (главный храм— )
 Хомпа Нитирэн-сю: (本派日蓮宗) (главный храм — 宗祖寺)
 Хонгэ Нитирэн-сю: (本化日蓮宗) (Хёго, главный храм — 妙見寺)
  — почитание синтоистских ками в школе Нитирэна
 
 
 
 Фудо:-сю: — японская школа
 Критический буддизм (хихан буккё) — японско-китайское течение
 Чань сюэ (‘учение о созерцании’) — направление в китайском буддизме III—V в., делавшее акцент на практике сидячей медитации. Повлияло в дальнейшем на школы Тяньтай и Чань
 Божо сюэ (‘учение о мудрости’) — направление в китайском буддизме III—VI в., делавшее акцент на изучении и толковании сутр Праджняпарамиты, оказало влияние на школу Саньлунь: :
 Бэньу-цзун (本无宗)
 Бэньуи-цзун 本无异宗
 Цзисэ-цзун 即色宗
 Синьу-цзун 心无义
 Ханьши-цзун 含识宗
 Хуаньхуа-цзун 幻化宗
 Юаньхуэй-цзун 缘会宗
  — китайская школа
  («странный аромат с драгоценной горы») — синтез Махаяны и Тхеравады
 Фатзяо Хоахао — вьетнамская синкретическая школа
  — вьетнамская синкретическая секта
 Сутара-сю: (須多羅宗, «школа сутр») — японская школа, занималась толкованиями сутр Праджняпарамиты.
 Сидзэнти-сю: (自然智宗, «школа естественной мудрости»)  — японская школа
 Помун-чонъ — корейский женский орден
  («Учение Майтреи») — китайская пробуддийская секта
  (ланкаватара) — школа Ланкаватара-сутры, предшественница Чань
  — японская новая религия
 Томун-чонъ — корейская школа ()

Ваджраяна 
Тибето-монгольский буддизм:
 Ньингма-па
 Международная Дзогчен-община, созданная Намкхаем Норбу Ринпоче (Санти Маха Сангха)
 Балагатское движение → необуддизм Б. Д. Дандарона
 Шесть материнских монастырей:
 
 Миндролинг
 Палри
 
 Пельюль
 Дзогчен
 Шечен
 Известные циклы тэрма:
 
 Чоклинг Терсар
 
 Дуджом Терсар
 
 Кхордонг Тер
:
 Сакья-па
 Собственно Сакья
 -па
 Цар-па
 -па
 -па (Шалу)
 Цзонг
 Древняя Кадам-па → Гэлуг-па (Новая Кадам-па)
 Кагью(д)-па
 Шангпа Кагью (ныне не существует как отдельная школа, учения передаются в рамках других линий Кагью и Сакья)
 Марпа Кагью
 «Четыре великих колонны» (Ka-chen bzhi):
 линия Ог Чойкьи-Дорже (rNgog Chos-kyi-rdo-rJe)
 линия Цура (’Tshur dBang-gi-rdo-rje)
 линия изложения согласно системе Мэцонпы (Mes-tshon-po dPyal-se-tsa)
 линии учеников Миларепы:
 Речунг Кагью (ныне не существует как отдельная школа)
 Дагпо Кагью
 Карма Кагью Камцханг
 
 
 :en:Celtic Buddhism
 Неньдо Кагью
 Гьялтёнь Кагью
  Оле Нидала
  (поглощена школой Гэлуг)
 Баром Кагью
  (или П(х)агмо Д(р)укпа Кагью)
 
 Верхняя Таглунг Кагью
 Нижняя Таглунг Кагью
 
 Лингре Кагью
 Друкпа Кагью
 Бар-Друкпа (Верхняя Друкпа)
 Барава Кагью
 Мар-Друкпа (Средняя Друкпа)
 Чжьянг-Друк (Северная Друкпа)
 Хло-Друкпа-Кагью (Южная Друкпа)
 То-Друкпа (Нижняя Друкпа)
 Арья Майтрея Мандала (Другпа Кагью, Гэлуг, Чань, Тхеравада)
 
  (слилась с Карма Кагью)
 
  (поглощена школой Ньингма)
 Дрикунг Кагью
 Хланангпа (Хлапа)
 Дагпо Кагью (линия трёх дядей и племянников из Дагпо Цалми)
 Ка-Ньинг (Кагью + Ньингма)
 Рипа (аскетическая йогическая традиция в Кагью и Ньингма)
 Джонанг-па
 -па и Чод (не существует как отдельная линия, но учения практикуются во всех школах):
 Шиджед:
 Старшая (ранняя) линия:
 Школа Ма (rMa)
 Школа Сочунвы (So-chung-ba)
 Школа Кама (sKam Ye-shes rGyal-mtshan)
 Верхняя линия
 Нижняя линия
 Средняя линия:
 Школа Тапы (Gra-pa mNgon-shes)
 Школа Че (lCe)
 Школа Чжанчунвы (lJang-chung-ba)
 Малая ветвь Средней линии («Отдельная» линия) — bRgyud-pa thor-bu-pa
 Младшая (поздняя) линия
 Тайная «Единая» линия
 Чод:
 Пхо Чод (мужской чод)
 Мо Чод (женский чод)

 Бон

 Риме (внесектарное течение)
 (см. Неварцы#Религия)

Восточноазиатский тантризм:
 Чжэньянь-цзун (мантра) ()
 Сингон-сю: — японский вариант
 Коги Сингон-сю:
 Хиросава-рю:
 Оно-рю: (小野流)
  (см. Коя-сан)
 Тюин-рю
 
 
  (см. Сарасвати)
 
 
 
 
 
 
 Синан-рю:
 Сёбо-рицу
 
 
 
 
 О:но-ха
 
 Сингон-сю: -ха
 
 Сингон-сю: -ха
 
 
 
 
 Сингон-сю: Кокубундзи-ха (真言宗国分寺派)
 Сингон-сю: -ха
 Сингон-сю: Инунаки-ха (真言宗犬鳴派)
 Тодзан-ха
 Рё:бу-синто: («двустороннее синто») — течение, объединяющее элементы синто, Сингон и Тэндай
 Синнё эн
  — маргинальная японская школа
 
 
  — синкретическая синто-буддийская религия
 Тэндай (происходит от китайской школы Тяньтай, тайное учение (миккё) заимствовано у Сингон) (см. выше)
 -чон (Син-ин, Чингак) — корейский вариант
 Чонъджи-чонъ () — корейская школа
  — вьетнамский вариант.

Обобщающие термины 
 [Фа]син-цзун («школа сущности дхарм») — обобщающее название школ Хуаянь, Саньлунь, Тяньтай, Чжэньянь (в противоположность [Фа]сян — школе «свойств дхарм»)
  (zhwa dmar) — Ньингма, Кагью, Сакья (в противоположность желтошапочной (zhwa ser) Гэлуг и черношапочному (или белошапочному — zhwa dkar) Бон (иногда черношапочной (zhwa nag) называют Карма Кагью, Другпа Кагью и Дрикунг Кагью), синей Чань)
  (цзин цзун) — восточноазиатские школы, основывающиеся непосредственно на сутрах, и не имевшие точного индийского аналога — Тяньтай (Фахуа), Хуаянь, Непань, Лэнце, Нитирэн (Хоккэ), Сутара.
  (лунь цзун) — восточноазиатские школы, основывающиеся на шастрах — Саньлунь (Сылунь), Фасян/Вэйши, Шэлунь, Дилунь, Чэнши, Цзюйшэ, Питань.
 Школы созерцания (чань цзун) — восточноазиатские школы, уделяющие основное внимание практике психотехники — Чань, Чжэньянь, Люй, Цзинту.
  (у цзя, ци цзун) Чань — Гуйян, Фаянь, Юньмэнь, Цаодун, Линьцзи и два ответвления Линьцзи — Хуанлун и Янци.
 Пять доктрин[альных школ] и девять гор (о-гё (джонъ), ку сан) эпохи Силла и ранней Корё — Кеюль (Намсан), Попсон (Чундо), Попсан (Чаын), Вон-юн (Хваом), Ёльбан и девять школ Сон
 Пять доктринальных и девять медитационных [школ] (о-гё янъ-джŏнъ) корейского буддизма — Кеюль, Попсан, Чундо, Хваом, Сихын; Сон и Чхонтхэ; позже объединены в две школы — доктринальную и созерцательную (선교 양종)
  (ку сан) сон-буддизма: Сильсансан, Тоннисан, Каджисан, Сагульсан, Сонджусан, Саджасан, Поннимсан, Сумисан, Хиянсан.

Примечания

Литература

Библиография 
 Фурцева Л. Р. Буддийские секты в кушанскую эпоху (по эпиграфическим источникам). Канд. дис. М., 1990.
 Фурцева Л. Р. Ранние школы хинаяны в истории буддизма. — Взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций и культур на Востоке. М., 1988.
 Bareau A., Les sectes bouddhiques du petit vehicule, [Saigon], 1955
 Coleman, Graham, ed. (1993). A Handbook of Tibetan Culture. Boston: Shambhala Publications, Inc.. ISBN 1-57062-002-4.
 The Sects of the Buddhists by T.W. Rhys Davids, in the Journal of the Royal Asiatic Society, 1891. pp. 409–422
 Warder, A.K. Indian Buddhism''. Delhi: Motilal Banarsidass, 1970
 佛教宗派源流 / 黃懺華等著. (Фоцзяо цзунпай юаньлю. Хуан Чаньхуа и др.) 台北縣新店市: 常春樹書坊 (уезд Тайбэй, г. Синьдянь: Чанчунь шу шуфан), 民國76 [1987]
 黃懺華. 佛教各宗大意 (Хуан Чаньхуа. Фоцзяо гэ цзун да и). 臺北: 新文豐出版公司 (Тайбэй: Синь вэнь фэн чубаньшэ гунсы), 民國68 [1979]

Ссылки 
 Mahayana vs. Theravada: a Multiform Comparison
 Bhikkhu Sujato. Sects & Sectarianism — The origins of Buddhist Schools
 Buddhist Channel
 [buddhism.about.com/ About Buddhism]